Аза́т Лево́нович Аршакя́н (, 13 августа 1950, Ереван) — бывший депутат парламента Армении.

 1967—1972 — Ереванский архитектурно-строительный институт. Экономист-строитель.
 Два раза был осужден по политическим мотивам, около 10 лет (1974—1977, 1981—1987) провел в лагерях.
 С 1987 — был рабочим, затем директором Нубарашенской птицефермы.
 1990—1995 — был депутатом Верховного совета Армянской ССР.
 1995—1999 — вновь депутат парламента. Заместитель председателя постоянной комиссии по внешним отношениям. Член фракции «Республика».
 С 1999 — председатель Христианско-Демократической партии Армении.

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР